IAC peut faire référence à :

 IAC, une entreprise américaine de médias ;
 Indian Airlines, la compagnie aérienne nationale intérieure de l'Inde ;
 Institut d'art contemporain, un centre d'art contemporain et FRAC de la région Rhône-Alpes ;
 Institut d'astrophysique des Canaries, un institut de recherche en astrophysique ;
 Interstate Aviation Committee ;
 Infrastructure as code, une technique informatique de déploiement.
 Israeli American Council.